Tarmac steht für:

 die teergebundene Straßenbelag-Variante Makadam
 umgangssprachlich ein für den Flugbetrieb mit Makadam oder Asphalt befestigter Teil eines Flughafens, siehe Rollfeld, Vorfeld (Flugplatz) oder Start- und Landebahn
 Tarmac Aerosave. Das Unternehmen betreibt den Flughafen Teruel (Spanien), wo Verkehrsflugzeuge längerfristig parken können

 Tarmac (Unternehmen), britischer Baustoffhändler, der 2013 von Lafarge (Unternehmen) übernommen wurde